Jezevci vrch kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jezevčí vrch, berg, 
 Jezevči vrch, kulle, Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar